Соломирский — фамилия. Известные носители:
 Соломирский, Владимир Дмитриевич (1802—1884) — русский поэт-дилетант, путешественник по Сибири, младший брат горнозаводчика П. Д. Соломирского.
 Соломирский, Дмитрий Павлович (1838—1923) — известный меценат.
 Соломирский, Павел Дмитриевич (1801—1861) — русский офицер, генерал-майор.